Mores (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Sassari
Mores (Canada), town in Canada
mores (gebruik), een set gebruiken of regels
O tempora, o mores!, een beroemde Latijnse uitdrukking, gebruikt door Marcus Tullius Cicero in zijn Eerste Catilinarische Rede.
Ratislav Mores, een Slowaaks voetballer
Mariano Mores, pseudoniem voor Mariano Alberto Martínez, een Argentijns componist, dirigent en pianist.
Renaat (René) Mores, een Belgisch componist, muziekpedagoog, dirigent en organist.
Volvarina mores, een slakkensoort uit de familie van de Marginellidae.
Mnioes mores, een insect dat behoort tot de orde vliesvleugeligen (Hymenoptera) en de familie van de gewone sluipwespen (Ichneumonidae).